— японская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Икава, Кадзухико (род. 1982) — японский кёрлингист.
 Икава, Мари (род. 1995) — японская кёрлингистка.

Топоним 
 Икава — город.